The Flesh Alive est un concert enregistré par le groupe de death metal français Gojira. Il a été tourné à Marmande lors du Garorock Show le , au festival des Vieilles Charrues le  et à Bordeaux au Rock School Barbey le .

Liste des titres
DVD 1 / Blu-Ray

DVD 2

- Documentaire: “The Way of All Flesh Inside” (62 min) :

Notes et références 

Album de Gojira
Album live sorti en 2012
DVD musical